Termenul „Varus” se poate referi la:

Nume roman
 Publius Quinctilius Varus
 Sextus Quinctilius Varus
 Sextus Quinctilius Varus (consul 453 î.Hr.)
 Sextus Quinctilius Varus (pontifex), (65 î.Hr.)
 Sextus Quinctilius Varus (pretor), (57 î.Hr.)
 Sextus Quinctilius Varus (questor), (49 î.Hr.)

Vezi și 
 Bătălia de la Teutoburger Wald